La Copa Presidente de la Diputación de Jaén de Fútbol 2014 es la 1ª edición de dicha competición. Este torneo comenzó el 18 de agosto de 2014 y terminó el 18 de septiembre de ese mismo año. La edición constó de una fase con 16 equipos de la Provincia de Jaén. El campeón de esta edición fue el Linares Deportivo tras ganar (0-3) al Atlético Porcuna.

Fase final

Final
La final de este torneo se disputó en el estadio Matías Prats, en Torredonjimeno. La fecha del partido fue el 18 de septiembre y el ganador de esta edición de copa fue el Linares Deportivo tras imponerse al Atlético Porcuna por (3-0) en un partido en el que el Linares fue muy superior.

Enlaces externos 

2014